Нидерландское авторское право, согласно нидерландскому закону об авторском праве (), является исключительным правом автора на произведения литературы, науки или искусства, его правом публиковать и дублировать такую работу.
Авторское право вступает в силу с момента появления произведения, без формальностей, таких как регистрация авторских прав. Срок действия авторского права на работы в Нидерландах составляет 70 лет после смерти автора.

Термин «работа» включает в себя множество понятий, таких как книги, брошюры, фильмы, фотографии, музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства, географические карты и другие. Кроме того, Верховный суд Нидерландов постановил, что защищённой авторским правом следует считать работу, имеющую свой собственный, оригинальный характер с личными выходными данными автора (с 4 января 1991 года, Нью-Джерси, 1991, 608(Ван Дейл/Ромме)).
Исключительное право публиковать работу включает в себя среди прочего публикация копии (части) произведения, её публичное чтение и сдача в аренду или одалживание (части) работы в государственные учреждения. Исключительное право дублировать работу включает в себя, среди прочего, запись, перевод, музыку, аранжировку и адаптацию для экранизации произведения.

История 
Исторически, органы власти издали Монопольные права () для издателей по продаже печатных произведений. Великобритания была первой, чтобы изменить это в 1710 году Статутом королевы Анны, гласившим, что авторы, а не издатели, имеют право требовать монополию на своё произведение. Статут также предусматривал защиту для покупателей печатных работ в том, что издателям не позволялось контролировать использование проданных работ. Кроме того, он ограничил исключительные (по сути, авторские) права в 28 лет, после чего произведение переходит в общественное достояние.

Бернская конвенция в 1886 году стала первым , обеспечивающим  обращение с авторскими правами среди суверенных наций. Согласно Бернской Конвенции право собственности (eigendomsrecht в голландском) автоматически предоставлялось всякой творческой работе. Автору больше не требовалось регистрировать работу, и не требовалось использовать авторские права полностью.

Бернская Конвенция до сих пор актуальна. По завершении произведения (письменного или записанного на физический носитель), автор автоматически получает все исключительные права на эту работу, а также вторичные, за исключением, когда автор явно не откажется от этих прав или авторское право не закончится. Срок действия авторского права отличается в разных странах, но согласно Бернской конвенции этот срок — минимальная продолжительность жизни автора плюс 50 лет. Нидерланды, как США и многие другие страны, увеличили этот срок до 70 лет.

Особенности авторского права в Нидерландах 
 Авторское право предоставляется только творческим, оригинальным работам. Автор работы должен был использовать свои творческие способности, или должно было быть сделано определённое творческое решение. Творчество — это относительное понятие, тем не менее, оно является юридическим, а не эстетическим стандартом.

 В Нидерландах, как и в любой другой стране, являющейся участником Бернской конвенции, авторское право предоставляется автоматически, без необходимости процедуры регистрации.
 Авторское право длится в течение ограниченного количества времени, в частности, через 70 лет после смерти автора. Когда авторское право заканчивается, работа становится частью общественного достояния. Автор также может преждевременно отказываться от авторских прав.
 Ни опыт автора, ни качество самого произведения не является уместным фактором в определении того, является ли произведение значимым для авторского права или нет. Для недоэкспонированой, плохо снятой фотографии с Эйфелевой башней авторское право действует также, как и для двухметровой печатной идеальной фотографии той же башни, сделанной профессиональным фотографом, при условии, что законные требования работы выполнены.
 Нидерландские законы, постановления и нормативные акты не защищены авторскими правами. Это означает, что они могут использоваться во все времена в любых целях. Однако, некоторые издания юридических текстов и постановления судов могут претендовать на защиту авторского права (auteursrecht), касаемо формы или порядка, в котором они представлены.
 Нидерландский закон об авторском праве (Auteurswet) позволяет цитировать защищённые произведения. Это позволяет использовать части чужой работы в своих целях. Цитата порядка, по-видимому, будет более ограниченной и демаркированной, чем законное использование.
  относится к правам человека, изображенного на портрете или фотографии, сделанных третьим лицом. В таком случае авторские права создателя портрета могут вступать в противоречия с желанием изображённого человека. Примером может служить публикация чей-то фотографию в журнале. Изображенный может препятствовать такой публикации.
 Авторские права могут быть проданы или лицензированы. Лицензия — это разрешение автора на использование работы, согласованная автором и лицензиатом. Для того, чтобы авторские правы были действительны, их передача должна произойти в письменной форме.
 Автор может передать авторские права другому с помощью секьюритизации, в таком случае автор получает текущую стоимость будущих доходов авторского права на момент обнародования.
 Авторское право, также включает в себя личные неимущественные права. Они дают право автору возражать против публикации произведения без указания его как автора и запрещать какие-либо изменения в его работе. Автор может только частично отказаться от его личных неимущественных прав, поэтому он сохраняет за собой определённые права, даже если авторское право передается или произошёл отказ от него.
 Нарушение авторских прав регулируется не только гражданским законодательством, но и уголовным правом.

Право домашнего копирования 
В определённых обстоятельствах разрешается делать копии материалов, защищенных авторским правом. По Нидерландскому закону об авторском праве статьи 16b и 16с § 1,и согласно смежным правам статьи 10, "воспроизведение части литературы, науки или искусства не рассматривается как ущемление авторского права, в соответствии со следующим:
 Домашнее копирование не является прямым или косвенным средством для денежной прибыли;
 Копия служит исключительно для собственной практики, изучения или использования;
 Количество копий ограничено, или автор дополнительных копий компенсирует издателя.

10 апреля 2014 года Европейский суд вынес решение запретить домашнее копирование, нарушающее инструкции 2001/29/EG в рамках статьи 5 § 2-b и § 5. В соответствии с инструкцией ЕС, домашнее копирование является незаконным. Были и другие случаи, в которых главы нидерландского закона признавались незаконными. Нидерланды, однако, не изменили вышеуказанной статьи.

Международные законы и договоры 
Законы об авторском праве отличаются между государствами. Тем не менее, существует несколько международных договоров, касающихся авторского права, в том числе:
 Бернская Конвенция 1886 года
 Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года
 Договор по авторскому праву 1996 года
 Договор по исполнениям и фонограммам 1996 года
 Соглашение ТРИПС
Нидерланды являются участниками всех этих договоров. Есть также много других договоров урегулирования конкретных деталей авторского права. Примерами являются Европейская директива о защите авторских прав на программное обеспечение и Европейская директива о смежных правах.

Примечания

Источники

Ссылки 

 Сайт авторского права Нидерландов
 

Нидерланды
Право Нидерландов